Otepää est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
Otepää, une ville d'Estonie, chef-lieu de la commune du même nom.
Otepää, commune d'Estonie.
Otepää, village appartenant à la commune du même nom.
Otepää, ancienne commune d'Estonie.